Бадљевина је насељено место у саставу града Пакраца, у западној Славонији, Република Хрватска.

Становништво 

По попису из 2001. године, Бадљевина је имала 843 становника. На попису становништва 2011. године, Бадљевина је имала 733 становника.

Попис 1991. 
На попису становништва 1991. године, насељено место Бадљевина је имало 828 становника, следећег националног састава:

Референце

Спољашње везе 

Пакрац
Западна Славонија
Славонија
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Пожешко-славонској жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској